MercedesCup — турнир среди мужчин, который проводился на открытых грунтовых кортах с 1916 по 2014 год и травяных кортах с 2015 года.
 Eurocard Open‎ — турнир среди мужчин, который проводился на закрытых хардовых кортах с 1990 по 2001 год.
 Porsche Tennis Grand Prix — турнир среди женщин.